Umkippen hat verschiedene Bedeutungen:
 
 Umkippen (Baumechanik)
 Umkippen im Zusammenhang mit der Ökologie von Seen
 Umkippen (Wein), das Umkippen von Wein, wenn er den Höhepunkt seiner Entwicklung überschritten hat. Dies äußert sich durch mangelhaften Geschmack und „Körper“, durch komplette Oxidation und Verderb.
 in Ohnmacht fallen, siehe Synkope (Medizin)

Siehe auch: